Fecht ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ludwig Fecht (1778–1858), deutscher Pfarrer und Pädagoge 
 Gerhard Fecht (1922–2006), deutscher Ägyptologe
 Gottlieb Bernhard Fecht (1771–1851), deutscher Pfarrer und Kirchenfunktionär 
 Gustave Fecht (1768–1828), Brieffreundin von Johann Peter Hebel
Hans-Jörg Fecht (* 1957), deutscher Werkstoffwissenschaftler

 Hermann Fecht (1878–1959), deutscher Verleger
 Hermann Fecht (1880–1952), deutscher Politiker (BCSV, CDU)
 Johannes Fecht (1636–1716), deutscher Theologe
 Karl Gustav Fecht (1813–1891), Gymnasialprofessor, Geschichtsschreiber
 Ludwig Wilhelm Fecht (1815–1874), badischer Landeskommissär
 Özay Fecht (* 1953), deutsche Schauspielerin und Jazzsängerin
 Tom Fecht (* 1952), deutscher Künstler
 Uwe Fecht (1959–2017), deutscher Fußballspieler und -trainer

Fecht steht für:
 Fecht (Fluss), Fluss im Département Haut-Rhin, Frankreich